La Coupe Gambardella 2019-2020 est la  édition de la Coupe Gambardella de football. Elle est organisée durant la saison 2019-2020 par la Fédération française de football ,ses ligues régionales et le Crédit Agricole et se déroule sur toute la saison, de septembre à avril. La compétition à élimination directe met aux prises les équipes de moins de  des clubs à travers la France.

Soixante-quatrièmes de finale 
Le tirage au sort a eu lieu le jeudi 28 novembre 2019

Trente-deuxièmes de finale 
Le tirage au sort a eu lieu le jeudi 19 décembre 2019

Seizièmes de finale 
Le tirage au sort a eu lieu le jeudi 16 janvier 2020

Huitièmes de finale 
Le tirage au sort a eu lieu le jeudi 6 février 2020

Quarts de finale 
Le tirage au sort a eu lieu le mercredi 26 février 2020.

En raison de la pandémie de Covid-19, la FFF a décidé d’arrêter définitivement la compétition le 16 avril 2020, après une suspension le 13 mars 2020. Aucun titre n'est décerné.

Demi-finales 
Le tirage au sort devait avoir lieu le mercredi 26 février 2020

Finale 
La finale aurait dû se jouer en ouverture de la finale de la Coupe de France de football 2019-2020.

Notes et références 

2019-2020
Saison 2019-2020 de football en France
Compétition de football annulée en raison de la pandémie de Covid-19